Kylian puede referirse a:

 Kylian Mbappé, futbolista francés
 Kylian Hazard, futbolista belga
 Jiří Kylián, coreógrafo checo
 Kylian Mash, DJ francés